Томылово — топоним в России:

 Томылово — железнодорожная станция в Самарской области.
 Томылово — село в Кузоватовском районе Ульяновской области.

См. также 
 Большое Томылово — бывшее село, ныне часть города Чапаевск Самарской области
 Малое Томылово — деревня в городском округе Новокуйбышевск Самарской области
 Томилово